Ndongo peut désigner :

 Le Royaume de Ndongo, royaume médiéval africain recouvrant en partie l'actuel Angola.
 Charles Ndongo (1957-), un journaliste de télévision camerounais.
 Jean-Maxime Ndongo (1992-), un footballeur équatoguinéen.
 Jacques Fame Ndongo (1950-), un homme politique camerounais.
 Jules Doret Ndongo (?-), un homme politique camerounais.
 Martin Ndongo-Ebanga (1966-), un boxeur camerounais.
 N'Dongo Samba Sylla (1978-), un joueur sénégalais de scrabble et économiste.

Toponymes 
 Ndia Ndongo, un village du Sénégal
 Ndongo, un village du Cameroun